Dravce (Slowakije)
 Dravče (Slovenië)